Пинзандаро има више значења:

 Пинзандаро (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пинзандаро (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику